Tiphanie Fiquet (* 17. Mai 2000) ist eine französische Tennisspielerin.

Karriere 
Fiquet begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen und bevorzugt Sandplätze. Sie spielt bislang vorrangig Turniere des ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher einen Titel im Einzel und sieben Doppeltitel gewonnen hat.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Frankreich)
Franzose
Geboren 2000
Frau